Canguaretama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canguaretama (ort), Rio Grande do Norte, 
 Canguaretama (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar